Симонята — название нескольких населённых пунктов:
 Симонята — село в Яранском районе Кировской области.
 Симонята — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Симонята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Симонята — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Симонята — деревня в Шалинском районе Свердловской области.